Повесть - версия Юлиана Семёнова, «Научный комментарий» впервые опубликована в 1985 году.

Повесть рассказывает о последних днях жизни и гибели В. В. Маяковского, в первой редакции называлась «Самоубийство».
В основу произведения положены архивные исследования, воспоминания очевидцев, розыски и документы, связанные с неоднозначной личностью и творчеством поэта.

В истории России было много талантливых поэтов, писателей, В. В. Маяковский стоит в этом ряду отдельным столпом.

Трагедия Маяковского - это трагедия русской литературы XX века, как трагедия Пушкина, Лермонтова - русской литературы XIX века.

Владимир Владимирович Маяковский (1893 - 1930) – со своими плюсами и минусами, достоинствами и недостатками, которыми можно было манипулировать, всё зависело от степени честности и порядочности человека…

Сюжет 

Владимир Владимирович Маяковский считается выдающимся советским поэтом. Разносторонняя личность, он занимался драматургией, написанием киносценариев, пробовал себя в роли кинорежиссёра и киноактёра. Принимал активное участие в работе творческого объединения "ЛЕФ" (Левый фронт искусств). 

Яркая, творческая личность, невероятно популярная в 20-е годы прошлого столетия. Имя поэта знала вся страна. Кому-то его стихи нравились, а кому-то не очень. Они были несколько специфичны, необычны и находили признание у сторонников именно такого своеобразного выражения своего внутреннего мира.

Именно о таком сложном и простом, о взаимоотношениях, о любви и ненависти повесть «Научный комментарий». 

Самоубийство (официальная версия) Владимира Владимировича оставило много вопросов без ответов и неясностей в обстоятельствах и ситуациях.

Где же истина?

Чтобы понять глубину вопроса, нужно знать частности.

Ссылки 

 Повесть ««Научный комментарий»

См. также 

ВЕРСИИ:

 «Смерть Петра» (1982) — роман-версия о загадке смерти императора Пётра I.
 «Гибель Столыпина» (1983) — роман-версия о заговоре против премьер-министра П. А.  Столыпина.
 «Псевдоним» (1984) — роман в письмах о трагической судьбе О. Генри.
 «Синдром Гучкова» (1989) — роман о трагических обстоятельствах, приведших А. И. Гучкова к попытке самоубийства. На основе архивных документов.

Источники 

Культурный Фонд Юлиана Семёнова

Юлиан Семёнов
Романы на русском языке